Malkamäki est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1894-1961), homme politique finlandais
 (1844-1928), homme politique finlandais
Miko Malkamäki (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois